Vestring ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vestring (* 1930), deutscher Diplomat
 Heinrich Vestring (1562–1650), livländischer Pastor und Pädagoge
 Heinrich Vestring der Jüngere (ca. 1603–1643), deutsch-baltischer Pastor in Estland
 Johann Vestring (vor 1643– ca. 1681), deutsch-baltischer Pastor in Estland
 Salomo Heinrich Vestring (1663–1749), livländischer Geistlicher und Literat